Премія азійський артист (, , скорочено — AAA) — щорічна премія, що нагороджує виконавців K-pop та акторів корейських серіалів і фільмів за визначну діяльність протягом року.

Місце проведення

Категорії 

 Великий приз (Тесан)
 Кращий артист/артистка
 Новачок року
 Краща ікона
 Кращий продюсер/продюсерка
 Кращий музикант/музикантка
 Кращий актор/акторка
 Нагорода за потенціал
 Нагорода за кращі емоції
 Азійська знаменитість
 Азійський/Гарячий тренд
 Вибір року
 Нагорода «Фокус»
 Нагорода за приголомшливі досягнення
 Нова хвиля
 Нагорода за популярність
 Краще досягнення
 Актори/акторки, які привернули увагу ()
 Нагорода за кращу акторську гру

Великий приз (Тесан)

Кращий артист/артистка

Новачок року

Краща ікона

Кращий продюсер/продюсерка

Кращий музикант/музикантка

Кращий актор/акторка

Нагорода за потенціал

Нагорода за кращі емоції

Азійська знаменитість

Азійський/Гарячий тренд

Вибір року

Нагорода «Фокус»

Нагорода за приголомшливі досягнення

Нова хвиля

Нагорода за популярність

Актори, які привернули увагу

Краще досягнення

Нагорода за кращу акторську гру

Скасовані нагороди

Краща музика

Краща знаменитість

Кращий шоумен/жінка-шоумен

Кращий творець/творчиня

Кращий режисер танцювальних виступів

Краща зірка

Кращий в'єтнамський артист/артистка

Кращий соціальний артист/артистка

Краща корейська культура

Найпопулярніший артист

Азійська зірка

Діамант Азії

Азійська ікона

Найгарячіший артист/артистка Азії

Екотворець Азії

Зірка Baidu

Кращий OST

Артист/артистка року

Улюблений артист/артистка публіки

Нагорода «Groove»

Нагорода «Висхідна зірка»

Нагорода за вклад у розвиток корейського туризму

Нагорода AAA X Dongnam Media & FPT Polytechnic

Нагорода «Top of K-pop Record»

Нагорода Samsung Pay — Супер новачок

Нагорода за краще привітання

Нагорода за внесок в історію K-Pop ()

Нагорода за легендарність

Кращий музичний кліп

Кращий поп артист/артистка

Нагорода за актуальність

Нагорода за популярність Starnews Choeaedol — Кращий серед кращих

Примітки 

Нагороди, засновані 2016
Південнокорейські кінопремії
Телевізійні премії Південної Кореї
Музичні премії Південної Кореї
Музичні нагороди
Засновані в Південній Кореї 2016
Щорічні заходи в Південній Кореї